medijski player (softver), softver koji izvodi medijske datoteke
medijski player (uređaj), uređaj koji izvodi medijske datoteke